Advent kan syfta på:

 Advent – en högtid
 ADVENT – ett alternativt namn för datorspelet Colossal Cave Adventure
 Advent, Cornwall – en civil parish i Storbritannien
 Advent (pjäs) – en teaterpjäs av August Strindberg
 Advent Rising – ett datorspel från 2005